Сијенегита има више значења:

 Сијенегита (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сијенегита (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегита (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегита (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенегита (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенегита (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегита (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегита (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сијенегита, Сијенегиља (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијенегита (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијенегита (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сијенегита (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сијенегита (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сијенегита (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сијенегита (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијенегита (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику